Juha Hakola (1987-), footballeur finlandais.
 Juha Hakola (1967-), homme politique finlandais.

Voir aussi